Иван Соколовский:
 Соколовский, Иван Николаевич (1858—1917) — российский военный и государственный деятель.
 Соколовский, Иван Феликсович (1962—2005) — советский и российский музыкант-электронщик.